Bison har flere betydninger:
 Bison-slægten - en slægt af skedehornede store oksedyr, der omfatter nedenstånde arter
 Amerikansk bison
 Europæisk bison
 GNU bison – Et af programmerne fra GNU-projektet.
 Bison (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1970 af Tue Ritzau